1528 км, 1528-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1528 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 520371.
 1528 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 657112.